OQ, combinaison des deux lettres O et Q, peut faire référence à :
 Officier de l'Ordre national du Québec
 Opera Queensland, une compagnie théâtrale de Brisbane
 Ouvrier qualifié